— японский го-профессионал 9 дана, именем которого назван один из самых популярных на сегодняшний день дебютов го (фусэки Кобаяси).

Биография 
Коити Кобаяси родился 10 сентября 1952 года в городе Асахикава. Он стал одним из самых успешных учеников Минору Китани и обучался в его додзё вместе с другими будущими профессионалами — Тикуном Тё, Масао Като, Ёсио Исидой и Масаки Такэмией. За свою карьеру Кобаяси выиграл более 1200 турнирных партий. Он является обладателем основных титулов — Мэйдзин, Дзюдан, Госэй, Кисэй, а также обладателем званий почётного Кисэя, почётного Мэйдзина и почётного Госэя.

Кобаяси Коити является автором дебютной идеи, названной его именем — фусэки Кобаяси. Этот дебют используется профессионалами и любителями уже более 20 лет и популярен в настоящее время.

Кобаяси женился на дочери своего учителя — Рэйко Китани, хотя та была на 13 лет старше его, и Минору Китани был против; она также играла в го, обладала разрядом 6 профессионального дана и несколько раз становилась чемпионкой Японии среди женщин. Их дочь, Идзуми Кобаяси, на данный момент является профессионалом 6 дана и обладательницей нескольких титулов — женского Хонъимбо, женского Мэйдзина и других.

Титулы 

Коити Кобаяси занимает 3 место в Японии по количеству завоёванных им титулов го.

Участвовал в розыгрыше

Примечания

Ссылки 
 Биография Коити Кобаяси в Го библиотеке 
 http://senseis.xmp.net/?KobayashiKoichi 
 Партии Коити Кобаяси
 Фусэки Кобаяси 

Игроки го Японии
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся 10 сентября